

Теш — річка в Кемеровській області

Теш (Румунія) — село в Румунії

Теш — муніципалітет, департамент Ізер

Теш — громада в кантоні Вале

Див. також 
 Таш (значення)